Ålen kan have flere betydninger:

 Ålen (tidligere kommune), en tidligere selvstændig kommune i Sør-Trøndelag i Norge
 Ålen - The Eel, en japansk prisvindende film
 Et tilnavn/kælenavn for den danske filmmand Peter Aalbæk Jensen
 Aalen - tysk by i delstaten Baden-Württemberg